Le mot singulier (du latin ) peut être employé comme :
 adjectif
 pour désigner quelqu'un ou quelque chose d'unique
 en mathématiques, un point singulier
 nom commun, pour désigner :
 le nombre grammatical en général
 le singulier d'un mot en particulier

 Singulier est une compilation du chanteur français Jean-Jacques Goldman

Voir aussi